Sojourner, een Amerikaanse onbemand Marswagentje uit 1997, onderdeel van de missie van de Mars Pathfinder
Sojourner 1, een ruimteschip uit de televisieserie For All Mankind
Sojourner Truth (± 1797-1883), een Amerikaanse slavin en activiste voor afschaffing van de slavernij